Ledizione 1942-43 del Nemzeti Bajnokság I vide la vittoria finale del Csepeli WMFC, che conquistò il suo secondo titolo.

In questa stagione facevano parte del campionato squadre di città che attualmente non fanno più parte dell'Ungheria: il Nagyváradi AC di Oradea, Romania, il Kolozsvár AC di Cluj Napoca, sempre rumena, e infine l' di Novi Sad, Serbia.

Capocannonieri del torneo furono Jenő Jenőfi del Vasas SC e Gyula Zsengellér dell'Újpesti TE con 26 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa

Verdetti 
 Csepeli WMFC campione d'Ungheria 1942-43.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1942
Calcio nel 1943
Campionato ungherese di calcio